Mathews může být:

křestní jméno
 Mathews Punza (* 1988) – zambijský zápasník–judista

příjmení
 Marlene Mathewsová (* 1934) – australská olympijská sprinterka
 Robert Jay Mathews (1953–1984) – americký nacionalista a rasista
 Ronnie Mathews (1935–2008) – americký jazzový klavírista
 Thomas Mathews (1676–1751) – britský admirál